2006 Голяма награда на Европа е 16-о за Голямата награда на Европа и пети кръг от сезон 2006 във Формула 1, провежда се на 7 май 2006 година на пистата Нюрбургринг в Германия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Европа